Детектор лжи:
 Полиграф — прибор для измерения физиологической активности человеческого организма
 Детектор лжи (телепередача)
 Детектор лжи (фильм)

См. также 
 Детектор